Pousset ist der Name von

 Jacques Pousset de Montauban, französischer Dramatiker
 Pousset (Remicourt), Ortsteil von Remicourt, Belgien. 
 Punta Pousset, 3046 Meter hoher Berg im autonomen und zweisprachigen Aostatal, Italien